Ел Вакеро има више значења:

 Ел Вакеро (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Вакеро (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Вакеро, Саманиљо (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Вакеро (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Вакеро (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Вакеро (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Вакеро, Ла Лома (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вакеро (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вакеро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вакеро (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику